Hengshui bezeichnet:

 Hengshui (衡水市), bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Hebei

 Hengshui (Chongyi) (横水镇), Großgemeinde im Kreis Chongyi der bezirksfreien Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Hengshui (Fengxiang) (横水镇), Großgemeinde im Kreis Fengxiang der bezirksfreien Stadt Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Hengshui (Jiang) (横水镇), Großgemeinde im Kreis Jiang der bezirksfreien Stadt Yuncheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Hengshui (Linzhou) (横水镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Linzhou der bezirksfreien Stadt Anyang in der chinesischen Provinz Henan
 Hengshui (Mengjin) (横水镇), Großgemeinde im Kreis Mengjin der bezirksfreien Stadt Luoyang in der chinesischen Provinz Henan